Spalletti ist der Familienname folgender Personen:

 Ettore Spalletti (1940–2019), italienischer Maler
 Luciano Spalletti (* 1959), italienischer Fußballspieler und -trainer